Mala Reka je lahko:
 Mala Reka, Bajina Bašta (Srbija)
 Mala Reka, Kruševac (Srbija)
 Mala Reka, Trgovište (Srbija)